Рогвиль (Берн) — коммуна в Швейцарии.
 Рогвиль (Тургау) — коммуна в Швейцарии.